Klio steht für:

 Klio (Muse), die griechische Muse der Geschichtsschreibung
 Klio (Nereide), eine der Nereiden der griechischen Mythologie
 Klio (Zeitschrift), althistorische Zeitschrift (ab 1897)
 (84) Klio, Asteroid im Hauptgürtel

Siehe auch:
 Kliometrie (New Economic History)
 Clio (Begriffsklärung)